Kaplí zasvěcených Panně Marii Schönstattské je více:

 Kaple Panny Marie Schönstattské (Doubice)
 Kaple Panny Marie Schönstattské (Dvůr Králové nad Labem)
 Kaple Panny Marie Schönstattské (Strahovice)
a další...

Související články 
 Kaple Panny Marie